Bussen bezeichnet

 Bussen, Berg im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Bussen (Landschaftsschutzgebiet), Schutzgebiet im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Bussen, bis 1938 Bosembwolka, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Boża Wólka im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Herrschaft Bussen mit Sitz auf der Burg Bussen
 Ruine Bussen, Gipfelburg auf dem Bussen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland